Příjmení Soriano nosí více významných osobností:

 Bruno Soriano (* 1984) – španělský fotbalový záložník
 Francesco Soriano (1549–1621) – italský skladatel
 Jonathan Soriano (* 1985) – španělský fotbalový útočník
 Marc Soriano (1918–1994) – francouzský filosof, univerzitní profesor, literární kritik a spisovatel